Babice désigne des localités de Bosnie-Herzégovine, de Pologne et de République tchèque.

Babice Donje, village faisant partie de Lukavac
 Babice Gornje, village faisant partie de Lukavac

Babice, commune de Chrzanów 
 Babice, commune de la voïvodie des Basses-Carpates
 Babice, commune de la voïvodie de Lublin
 Babice, village de la voïvodie de Łódź
 Babice, commune de la voïvodie de Mazovie 
 Babice; commune de la voïvodie d'Opole
 Babice, commune du powiat de Chrzanów dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Babice, commune du powiat d'Oświęcim dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Babice, commune de la voïvodie de Silésie
 Stare Babice, commune de Varsovie-ouest

Babice, commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Babice, commune du district d'Olomouc, dans la région d'Olomouc ;
 Babice, commune du district de Prachatice, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Babice, commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ; 
 Babice, commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Babice, commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Babice nad Svitavou, commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Babice u Rosic, commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités en  Tchéquie